Cabreiros (Arouca), een plaats in de Portugese gemeente Arouca
 Cabreiros (Braga), een plaats in de Portugese gemeente Braga